Vendin-lès-Béthune est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.
Vendin-le-Vieil est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.

Voir aussi
Pont-à-Vendin
Neuilly-le-Vendin
Compagnie des mines de Vendin

Homonymie de toponyme